Visiteur est un nom commun qui peut désigner :

Religion 
 visiteur apostolique, prélat catholique dont la tâche est proche d'un inspecteur dans l'Église catholique romaine.
 visiteur, celui qui, dans les ordres religieux, est chargé d’aller visiter les maisons du même ordre, dans une même province qui correspond à un groupe de maisons et non à un espace géographique. Les monastères ou couvents d’une même province forment une constellation de maisons assez proches les unes des autres.

Informatique 
 visiteur, patron de conception en programmation orientée objet.
 visiteur, personne qui va sur des sites internet sans être membre.

Voir aussi